Bykovo peut faire référence à :
, nom de plusieurs localités de Russie,
Aéroport de Bykovo, aéroport de Moscou.

Voir aussi